

Toponyme

Canada 
 Saint-Hyacinthe, ville du Québec ;
 Comté de Saint-Hyacinthe, ancien comté municipal du Québec ;
 Saint-Hyacinthe, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Saint-Hyacinthe, un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1830 à 1838 ;
 Saint-Hyacinthe, ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Saint-Hyacinthe—Bagot, circonscription électorale fédérale du Canada ;
Saint-Hyacinthe (ancienne circonscription fédérale).

France 
Rue Saint-Hyacinthe, une voie du  de Paris.

Personnalités 
 Thémiseul de Saint-Hyacinthe (1684-1746), écrivain satirique français.

Saints des Églises catholiques et orthodoxes 
 Hyacinthe d'Amastris (), martyr à Amastris en Paphlagonie ; célébré le 17 juillet.
 Hyacinthe le Cubiculaire († entre 98 et 116, peut être 108), chambellan (cubiculaire) de l'empereur Trajan, martyr à Césarée de Cappadoce ; célébré le 3 juillet.
 Hyacinthe de Rome († vers 257 ou 262), et Prote, tous deux serviteurs de sainte Eugénie ; célébrés le 11 septembre en Occident et le 24 décembre en Orient.

Saints de l'Église catholique 
 Hyacinthe de Cracovie (°1185 - †1257), né en Silésie et chanoine de Cracovie, surnommé « l'apôtre de la Pologne », canonisé en 1594, son culte fut confirmé localement en 1969 ; célébré le 15 août.

 Hyacinthe Marescotti (°1585 - †1640), ou Giacinta ou Jacinthe, née à Viterbe, moniale au couvent des franciscaines ; célébrée le 30 janvier.

Références 

Hyacinthe
Hyacinthe